Кізя — село в Україні, у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Населення становить 400 осіб. Орган місцевого самоврядування — Приворотська сільська рада.

Історія 
Після відновлення радянської влади у 1944 році село голодувало. З місцевого колгоспу за трудодні селяни зовсім не одержали хліба.

Відомі люди 
У селі 1927 року народився Митрополит Удмуртський РПЦ Миколай (Шкрумко).

Охорона природи 
Село лежить у межах національного природного парку «Подільські Товтри».

Див. також 
 Поділля
 Подоляни
 Подільський говір
 Децентралізація

Примітки 

Села Хмельницької області